

Lásd még 
 Mongólia közigazgatása

Települések listái országok szerint